Anatole Deibler (Anatole Joseph François Deibler) (1863-1939), bourreau français ; fils de Louis Deibler ;
 Louis Deibler (Louis Antoine Stanislas Deibler) (1823-1904), bourreau français ; père d’Anatole Deibler ;  
 Markus Deibler (né en 1990), nageur allemand ; frère cadet de Steffen Deibler ;
 Steffen Deibler (né en 1987), nageur allemand  ; frère aîné de Markus Deibler.